Rovère est un patronyme français qui peut faire référence à :

 Stanislas Joseph François Xavier Rovère (1748-1798), général et homme politique français ;
 François-Régis Rovère (1756-1818), évêque français ;
 Liliane Rovère (1933-), actrice française ;
 Gilbert Rovère (1939-), contrebassiste français.
 Maxime Rovère (né en 1977), écrivain, philosophe et traducteur français

Patronyme français